Les fibres de Purkinje, également appelées myofibres de conduction cardiaque, sont situées dans les parois internes des ventricules du cœur, juste en dessous de l'endocarde. Les fibres de Purkinje sont des fibres musculaires rapides, de conductions électriques ainsi qu'une capacité d'automatisme cardiaque. 

Ce sont de grosses cellules spécialisées, à conduction rapide de  et qui ont une période réfractaire longue.
Les fibres de Purkinje terminent les branches du faisceau de His et participent à la contraction ventriculaire qui a lieu durant le complexe QRS de l'ECG (Électrocardiogramme).

Elles ont été découvertes en 1839 par Jan Evangelista Purkinje, qui les nomma ainsi. 

Elles participent à la genèse ou à l'entretien des troubles du rythme cardiaque.

Voir aussi
Tissu cardionecteur

Notes et références

Tissu cardiaque